Джена:

 Джена — небольшой посёлок в центральной части штата Луизиана на юге США.
 Джена Ли (род. 1987) — французская певица.
 Джена (певица) (род. 1985) — болгарская певица.
 Джена, Мохан (1957—2022) — индийский политик, депутат.

См. также 
 Дженна